Михалково — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Михалково — деревня в Витебском районе Витебской области.

Болгария 
 Михалково — село в Смолянской области.

Россия 
 Михалково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Михалково — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Михалково — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Михалково — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Михалково — деревня в городском округе Красногорск Московской области.
 Михалково — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Михалково — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Михалково — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Михалково — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Михалково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Михалково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Михалково — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Михалково — посёлок в составе города Тула Тульской области.
 Михалково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Михалково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Михалково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Михалково — ныне не существующая деревня, вошедшая в состав Москвы.

Украина 
 Михалково — село в Кривоозерском районе Николаевской области.
 Михалково — село в Сокирянском районе Черновицкой области.

Другое 
 Михалково — усадьба в Москве.